

Séries télévisées 
 Bree Van de Kamp, personnage de la série Desperate Housewives
 Brianna "Bree" Davenport, personnage des séries Les Bio-Teens et Les Bio-Teens : Forces spéciales

Littérature 
 Bree, ville imaginaire du Seigneur des anneaux, de J. R. R. Tolkien.
 Bree, vampire nouveau-née dans Hésitation, créée par Victoria.

Toponymes 
 Brée, commune française de la Mayenne.
 Brée , ville et commune de Belgique.
 Bree, ancien nom de la ville de Maasbree, aux Pays-Bas.

Autres 
 Euphony Bree

Homonymie de toponyme